Een afkorting:
 Mid-oceanische rug, een bergketen onder water
 Middle of the roadmuziek, easy listening, een muziekgenre
 Melding openbare ruimte, een overheidsloket voor aanmerkingen op de openbare ruimte
 Management of risk, een component uit de projectmanagementmethode PRINCE2
 Ministeriële Regeling Omgevingsrecht

Mor kan verwijzen naar:
 Mor, een Austronesische taal die wordt gesproken in Indonesië
 Mor (Trans-Nieuw-Guineataal), een Trans-Nieuw-Guineataal die wordt gesproken in Indonesië
 Mór, een stad in het Hongaarse comitaat Fejér
 Mor (Het jungleboek), een personage uit Het jungleboek uit 1894 van Rudyard Kipling; tevens een welpennaam bij scouting
 Mor (humus), een humusvorm

Personen 
 Rina Mor (1956), een Israëlische Miss Universe-winnares
 Emre Mor (1997), een Deens-Turks voetballer